Redakai: Die Jagd nach dem Kairu (Originaltitel: Redakai: Conquer the Kairu) ist eine kanadisch-französische Zeichentrickserie für Kinder, die zwischen 2011 und 2012 produziert wurde.

Handlung 
Ky Stax ist ein 15-jähriger Schüler der Redakai-Kampfkunst, der mit seinen Freunden Maya und Boomer das Kairu suchen soll. Diese mystische Energie ist seit der letzten Schlacht zwischen Meister Boaddai und Lokar über die ganze Welt verteilt. Ihr Widersacher Lokar hat seine eigenen Kämpferteams versammelt, die das Kairu vor den Ky und seinen Freunden finden sollen.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wurde ab 2011 von Zodiak Kids/Marathon und Spin Master Entertainment in 52 Folgen à 26 Minuten produziert. Die Serie war die erste Kooperation der kanadischen Spielzeugfirma Spin Master mit Zodiak. Man wollte damit an den Erfolg von Bakugan anknüpfen. Kurz nach der Veröffentlichung im Sommer 2011 brachte Spin Master ein zur Serie passendes Sammelkartenspiel und Spielzeuge heraus. Die Serie und das Kartenspiel richtete sich an eine männliche Zielgruppe im jungen Teenageralter.

Die Vermarktungsrechte an der Serie für den nordamerikanischen Markt wurden an Cartoon Network verkauft. Anfang 2011 erwarben die Fernsehsender YTV (Kanada), Canal J und Gulli (Frankreich) die Ausstrahlungsrechte. Bis Ende des Jahres kaufte Cartoon Network diese auch für einige EMEA-Länder und Lateinamerika. 2012 folgten noch Verkäufe in weitere Länder, darunter auch an Kabel 1 in Deutschland.

Erstmals wurde die Serie am 9. Juli 2011 von YTV in Kanada ausgestrahlt. Es folgte die Premiere am 23. Juli auf Cartoon Network in den Vereinigten Staaten. Die deutsche Erstausstrahlung erfolgte am 13. Februar 2012 auf Cartoon Network Deutschland.

Synchronisation 
Die deutsche Synchronfassung wurde von der Tonezone Thein & Kahle GbR produziert und umfasst nur die 26 Folgen der ersten Staffel. Das Dialogbuch schrieb Martin Schowanek, Regie führten Tyron Thein Watzinger und Christopher Szillat.

Episodenguide

Staffel 1

Staffel 2

Weblinks

Einzelnachweise 

Zeichentrickserie
Kinder- und Jugendfernsehserie
Fernsehserie der 2010er Jahre
Fernsehserie (Kanada)
Fernsehserie (Frankreich)